Az SpVgg Beckum labdarúgócsapat Beckumban, Németországban.

További információk 
 Hivatalos honlap

Német labdarúgócsapatok
1929-ben alapított labdarúgócsapatok